Тесьма:

 Тесьма — узкая тканая или плетёная полоска или шнур.

Топоним 
 Тесьма (приток Ая) — река в России, протекает в Челябинской области.
 Тесьма (приток Воробины) — река в России, протекает в Свердловской области.